Плетньова — жіноча форма прізвища Плетньов.
 Плетньова Валентина Миколаївна (1930—2012) — радянська діячка, новатор виробництва, ткаля. Член ЦК КПРС у 1986—1990 роках. Член Російського бюро КПРС (1989—1990). Депутат Верховної Ради Російської РФСР 7—10-го скликань. Член Президії ВЦРПС. Герой Соціалістичної Праці.
 Плетньова Ганна Юріївна (* 1977) — російська співачка, колишня солістка російської поп-групи «Ліцей» та солістка групи «Вінтаж».
 Плетньова Ольга Едуардівна (* 1962) — російська актриса театру, кіно і дубляжу.
 Плетньова Світлана Олександрівна (1926—2008) — радянський та російський археолог, професор, фахівець з археології хозар і середньовічних кочівників Євразійського степу.
 Плетньова Тамара Василівна (* 1947) — депутат Державної думи РФ 1-7, член фракції КПРФ.